Êmbolo hidráulico é um mecanismo que combina êmbolo e cilindro, utilizado para operar uma prensa, um macaco hidráulico ou parte de máquinas, como por exemplo o braço móvel de uma grua ou algum implemento agrícola (veja: energia hidráulica).

O termo é também aplicado a um tipo de bomba de água, um dispositivo simples e confiável utilizado em áreas rurais e nos países subdesenvolvidos para fornecer água às residências ou irrigar terras aráveis.

Ver também 
 Cilindro hidráulico

Hidráulica